A Chiron több dologra utalhat:

 Kheirón kentaur nevének latinos alakja
 Chiron, a kentaurról elnevezett aszteroida
 Chiron, a Szaturnusz feltételezett holdja, amiről később kiderült, nem létezik
 Bugatti 18/3 Chiron autó